Тве́рский — еврейская фамилия:
 Тверский, Авром-Лейзер (1905—1969) — еврейский поэт (идиш).
 Тверский, Амос (1937—1996) — израильский и американский психолог и экономист.
 Тверский, Арн (1898 — после 1949) — еврейский писатель и журналист (идиш).
 Тверский, Дувид (реб Дувидл Сквирер, 1922—2001) — хасидский цадик из сквирской династии, ребе сквирского хасидского двора в бруклинском районе Боро-Парк.
 Тверский, Дувид (реб Дувидл Сквирер, род. 1940) — хасидский цадик, ребе сквирского двора местечка Нью-Сквер (Новая Сквира) в штате Нью-Йорк.
 Тверский (Тверская), Женя (1904—1964) — израильский политик, депутат кнессета.
 Тверский, Менахем-Нохем (1730—1798) — ученик Бешта, основатель чернобыльской хасидской династии.
 Тверский, Янкев-Йосеф (реб Янкеле Сквирер, 1899—1968) — глава Сквирской династии (Сквирский Ребе), основатель её современного центра поселения Новая Сквира в штате Нью-Йорк.

Ссылки